Tolniki heißen folgende Orte in Polen:
 Tolniki Małe, dt. Tollnigk, Dorf in der Gemeinde Reszel, Powiat Kętrzyński, Wojewodschaft Ermland-Masuren
 Tolniki Wielkie, dt. Tollnigk, Dorf in der Gemeinde Kiwity, Powiat Lidzbarski, Wojewodschaft Ermland-Masuren